Андон (, )
 Андон, Филипп Илларионович (род. 1938) — советский учёный в области программирования, академик НАН Украины.

Топоним 
 Андон — крупнейший город северной части провинции Кёнсан-Пукто (Южная Корея).
 Андон — коммуна департамента Приморские Альпы (Франция).
 Андон — коммуна департамента Мёз (Франция).

Другие значения 
 Андон (в переводе с японского «бумажный фонарь», ) — «бережливое производство» — средство информационного управления, которое даёт преставление о текущем состоянии хода производства.
 Андон (от andon с гуннского языка) — болгарское имя («неоценимый»), форма имени Антон.